Het tennistoernooi Australian Open werd in 1997 bij de vrouwen voor de 71e keer gehouden. De als vierde geplaatste Zwitserse Martina Hingis won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de ongeplaatste Française Mary Pierce met 6-2 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1997